Leopoldo Federico II Eduardo Carlos Alejandro de Anhalt (; Dessau, 19 de agosto de 1856-ibidem, 22 de abril de 1918) fue duque de Anhalt desde 1904 hasta 1918.

Primeros años 
Nació en Dessau en 1856. Fue el segundo hijo del príncipe heredero Federico de Anhalt-Dessau y de su esposa, la princesa Antonieta de Sajonia-Altemburgo. 
 
Su padre sucedió como duque de Anhalt el 22 de mayo de 1871 y Federico se convirtió en heredero natural y príncipe heredero tras la muerte de su hermano mayor, Leopoldo, el 2 de febrero de 1886.

Matrimonio 
Federico se casó el 2 de julio de 1889 en Karlsruhe con la princesa María de Baden. Su esposa era hija del príncipe Guillermo de Baden y de su esposa, la princesa María de Leuchtenberg, así como una hermana mayor del príncipe Maximiliano de Baden, 8º Canciller de Alemania.

Reinado 

El 24 de enero de 1904, Federico sucedió a su padre como duque de Anhalt. 

Durante su reinado era conocido por su devoción por la música, y mantuvo un teatro de corte que se hizo célebre en toda Europa. 

Era gran maestre de la Orden de Alberto el Oso y caballero de la Orden del Águila Negra. En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, instituyó la Cruz de Federico como una condecoración al mérito en tiempo de guerra.

Murió en el castillo de Ballenstedt el 22 de abril de 1918. Como su matrimonio con María de Baden no tuvo descendencia, fue sucedido como duque por su hermano menor, Eduardo.

Honores 

Órdenes y condecoraciones alemanas

Órdenes y condecoraciones extranjeras

Ancestros

Referencias 

Duques de Anhalt del siglo XX (casa de Ascania)
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden del Elefante
Nacidos en Dessau
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso